St. Louis Flyers je bil profesionalni hokejski klub iz St. Louisa, Misuri. Domača dvorana kluba je bila St. Louis Arena. 

Klub je 14 sezon deloval v ligi American Hockey Association, od 1928 do 1942. Zatem je od 1944 do 1953 še 9 sezon sodeloval v ligi American Hockey League. Klub se je v zgodovino zapisal kot edini AHL klub iz St. Louisa do danes.

Izidi
 1928–1942 (American Hockey Association)
 1944–1953 (American Hockey League)

Redna sezona

1,2 - razdeljena sezona

Končnica
Legenda:
Z - zmaga
P - poraz

Viri
Liga American Hockey Association 1926-1942, zgodovina in lestvice 

Športna moštva, ustanovljena leta 1928
Športna moštva, razpuščena leta 1942
Športna moštva, ustanovljena leta 1944
Športna moštva, razpuščena leta 1953
St. Louis, Misuri
Ameriški hokejski klubi